Князь Василий Михайлович Щенятев (умер ) — наместник, боярин и воевода на службе у великого князя московского и царя Ивана IV Васильевича Грозного.

Происхождение и семья 
Младший сын московского боярина и воеводы князя Михаила Даниловича Щенятева (ум. 1534) и внук знаменитого московского воеводы Ивана III князя Даниила Васильевича Щени-Патрикеева (ум. 1519). Щенятевы вели своё происхождение от литовских служилых князей Патрикеевых, которые перешли на службу к великим князьям московским в 1408 году. Князья Патрикеевы происходили от великого князя литовского Гедимина (1316—1341). У Василия Щенятева был старший брат Пётр Михайлович Щенятев (ум. 1568), московский боярин и воевода, который погиб во время опричнины.

Служба 
В 1541 году во время нашествия крымского хана Сахиб-Гирея на Русь князь Василий Михайлович Щенятев вместе с конюшим Иваном Ивановичем Челядниным и многими придворными великого князя московского был отправлен из столицы на реку Пахру, первым воеводой русских войск. В 1544 году получил чин боярина. В 1546 году во время похода великого князя московского Ивана IV Васильевича Грозного на Коломну боярин Василий Щенятев был сперва первым воеводой передового полка русской рати, а после первым воеводой Большого полка в Коломне. В январе 1547 года назначен наместником и первым воеводою в Смоленске. Скончался в том же году, не оставив после себя потомства.

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Щенятев Василий Михайлович. стр. 73.

Василий Михайлович
Полковые воеводы
Бояре